Konoplja
 Cannabis (album), album Sergea Gainsbourga